ISO 3166-2:RU — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к России. Стандарт охватывает 46 областей, 21 республику, 9 краёв, 4 автономных округа, 2 города и 1 автономную область России. Геокоды областей, республик, краёв, округов и городов России состоят из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для России — RU и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двух-трёхбуквенный код образован созвучно названию областей, республик, краёв, округов и городов. Геокоды областей, республик, краёв, округов и городов России являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — RU, присвоенного России в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

В системе стандартов ISO 3166-2 территории Крыма и Севастополя отнесены к Украине, их коды сохранены в ISO 3166-2:UA.

Геокоды России 
Геокоды 46 областей административно-территориального деления Российской Федерации.

Геокоды 21 республики Российской Федерации.

Геокоды 9 краёв Российской Федерации.

Геокоды 4 автономных округов Российской Федерации.

Геокоды 2 городов Российской Федерации.

Геокод автономной области Российской Федерации.

Территории РФ с геокодами Украины (по ISO3166 не производились изменения геокодов после вхождения этих территорий в состав Российской Федерации)

Геокоды пограничных России государств 
 Норвегия — ISO 3166-2:NO (на западе),
 Финляндия — ISO 3166-2:FI (на западе),
 Эстония — ISO 3166-2:EE (на западе),
 Латвия — ISO 3166-2:LV (на западе),
 Литва — ISO 3166-2:LT (на западе),
 Польша — ISO 3166-2:PL (на западе),
 Белоруссия — ISO 3166-2:BY (на западе),
 Украина — ISO 3166-2:UA (на западе),
 Грузия — ISO 3166-2:GE (на юге),
 Азербайджан — ISO 3166-2:AZ (на юге),
 Казахстан — ISO 3166-2:KZ (на юге),
 Китай — ISO 3166-2:CN (на юге),
 Монголия — ISO 3166-2:MN (на юге),
 Северная Корея — ISO 3166-2:KP (на юге),
 США — ISO 3166-2:US (на востоке (морская граница)),
 Япония — ISO 3166-2:JP (на юге (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-2
 ISO 3166-1
 Субъекты Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 
 Геокоды России

 
2:RU